Мошаров — фамилия; имеет женскую форму Мошарова.
 Мошаров, Денис Станиславович (род. 1993) — российский хоккеист, защитник. Сын Станислава Мошарова.
 Мошаров, Станислав Иванович (род. 1967) — российский политик.
 Мошарова, Екатерина Ивановна (род. 1930) — передовик советского животноводства, овцевод колхоза «Ленинский путь» Нолинского района Кировской области, Герой Социалистического Труда.